Biem ist

 ein Dorf im Südsudan, siehe Biem (Südsudan)

BIEM ist die Abkürzung für

 Bureau International de l’Edition Mecanique, internationale Organisation im Bereich der Musikwirtschaft 
 Brandenburgisches Institut für Existenzgründung und Mittelstandsförderung e.V.

Siehe auch:
 Beam